Rostek ist eine polnische Ortsbezeichnung:

 Rostek (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Schöneberg, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Rostek (Piecki), Försterei im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Rostek, 1938 bis 1945 Steinbruch, Kreis Sensburg, Ostpreußen

Rostek ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Rostek (* 1944), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Rosteck